

Wydarzenia 

 Płowdiw został podbity przez Filipa II Macedońskiego.

Urodzili się 
 Menander, grecki dramaturg (data sporna lub przybliżona)